Martinice est un toponyme qui peut désigner :

Martinice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Martinice, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Martinice u Onšova, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Martinice v Krkonoších, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie